Cea de-a doua Republică Cehoslovacă ( și ), numită uneori și Republica Ceho-slovacia (cehă și slovacă : Česko-Slovenská republika) a existat între 30 septembrie 1938 și 15 martie 1939. Ea a fost compusă din Boemia, Moravia, Silezia și regiunile autonome ale Slovaciei și ale Ruteniei subcarpatice, aceasta din urmă fiind redenumită, la 22 noiembrie 1938, în „Ucraina carpatică” (Karpatská Ukrajina în cehă).

Note 

Istoria Cehoslovaciei
Fostele țări din perioada interbelică